De 400 meter vrije slag mannen op de Wereldkampioenschappen zwemmen 2009 vond plaats op 28 juli (series) en 29 juli 2009 (finale). Op dit onderdeel mogen de zwemmers zelf bepalen in welke slag ze de wedstrijd zwemmen (in tegenstelling tot de rugslag-, schoolslag- en vlinderslagnummers), bijna alle zwemmers maken gebruik van de borstcrawl. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit zestien baantjes. De acht snelste zwemmers van de series plaatsten zich voor de finale. Regerend wereldkampioen Przemysław Stańczyk uit Polen verdedigde zijn titel niet. De Chinees Zhang Lin veroverde het goud in een nieuwe wereldrecordtijd van 7.32,12.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
 Uitslag series
 Uitslag finale

Wereldkampioenschappen zwemmen 2009